NGST steht für:

 Neue Gefechtsschiesstechnik, Begriff in der schweizerischen Armee
 Next Generation Space Telescope, James Webb Space Telescope

NGST